Ballard Pond ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Ballard Pond (Maine), im Franklin County
 Ballard Pond (New Hampshire), im Rockingham County